Cette page contient les pages d'homonymie de Crespin et Crespin du Bec.

Hagiographie 
 Saint Crespin (avec saint Crespinien) sont des orthographies différentes des saints 'Crépin et Crépinien' (toujours cités ensemble), martyrs à Soissons.

Patronyme 

 Adolphe Crespin (1859-1944), peintre-décorateur et affichiste belge de la période Art nouveau ;
 François Crespin (1617-1677), carme, érudit et controversiste, originaire de Lille ;
 Jacques François Crespin (1824-1888), homme d'affaires et commerçant français ;
 Jean Crespin (1520-1572), avocat, auteur, imprimeur-libraire humaniste, établi à Genève ;
 Louis-Charles Crespin (1892-1953), peintre belge ;
 Marceau Crespin (1915-1988), militaire français ;
 Michel Crespin (1940-2014), metteur en scène français fondateur du festival d'Aurillac ;
 Michel Crespin (1955-2001), auteur de bande dessinée français ;
 Régine Crespin (1927-2007), cantatrice française.

'''
 Antoine du Bec-Crespin (-1472), prélat français ;
 François-René Crespin du Bec (1636-1688), militaire français ;
 Guillaume V du Bec Crespin (v.1245-v.1290), maréchal de France ;
 Jean Dubec-Crespin (v.1540-1610), écrivain français ;
 Nicolas de Bec-Crespin (-1318), cardinal français ;
 Philippe Crespin du Bec (1519-1605), prélat français.

Toponyme 

 Crespin, commune française de l'Aveyron ;
 Crespin, commune française du Nord ;
 Crespin, commune française du Tarn.

Voir aussi 

 Abbaye de Crespin, ancienne abbaye située à Crespin (Nord)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France